Six Degrees of Separation (englisch: Sechs Grade der Trennung) bezeichnet:
 die Theorie Six Degrees of Separation, dass jeder Mensch zu einem anderen über nicht mehr als fünf andere verbunden ist, siehe Kleine-Welt-Phänomen
 Six Degrees of Separation (Bühnenstück), Broadway-Bühnenstück von John Guare aus dem Jahr 1990
 der Film Six Degrees of Separation (deutscher Titel Das  Leben – Ein Sechserpack), Filmadaption des gleichnamigen Bühnenstücks unter der Regie von Fred Schepisi aus dem Jahr 1993
 ein Lied der irischen Pop-Rock-Band The Script